Línea 121 puede referirse a:

 Línea 121 de colectivos de Rosario.
 Línea 121 de autobuses de Madrid.
 Línea 121 de autobuses del sistema Red Metropolitana de Movilidad de Santiago.
 Línea 121 de ómnibus de Montevideo.